Торбеке  — фамилия:
 Торбеке, Йохан Рудольф (1798—1872) — нидерландский государственный деятель и учёный.
 Торбеке, Генрих (Heinrich Thorbecke; 1837—1890) — немецкий ориенталист и профессор.

См. также 
 Торбек

Примечания